Gezira – isola dell'Egitto
Gezira – centro abitato di Malta
Gezira – stato del Sudan

 Al-Jazira, una regione tradizionale conosciuta oggi come Alta Mesopotamia o la più piccola regione di Cizre
 Al-Jazira (provincia califfale), una provincia omayyade e abbaside che comprende l'Alta Mesopotamia nell'odierna Siria, Iraq e Turchia
 Provincia di Al-Jazira, ex provincia siriana